Геннадий Сергеевич Залётов (10 января 1958) — советский футболист, защитник, полузащитник.

Воспитанник СДЮШОР-2 Люблинского РОНО (Москва), первый тренер Н. Семёнов. С 1976 года — в составе московского «Торпедо», в 1978—1979 годах сыграл пять матчей в чемпионате и два — в Кубке СССР. 1980 год начал в «Локомотиве» Москва, провёл одну игру в Кубке СССР, в мае — августе сыграл 13 матчей в первой лиге за «Днепр» Днепропетровск, затем 10 игр за «Кривбасс» во второй лиге, забил два гола. В 1981—1986 годах играл во второй лиге за «Динамо» Брянск, в 1987 в первенстве КФК за брянский «Партизан», в 1988—1989 — в КФК за «Торгмаш» Люберцы. В 1990 году игрок, в 1991 — главный тренер «Химика» Дзержинск. В 1993—1994 играл за любительский «Москвич».

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Игроки ФК «Химик» Дзержинск
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Химик» Дзержинск